Ги Пармеле́н, (; род. 9 ноября 1959, Бюрсан, Во,  Швейцария) —  швейцарский политический и государственный деятель, с 2016 года член Федерального совета Швейцарии, представляющий Швейцарскую народную партию. Вице-президент Швейцарии в 2020 году и президент страны в 2021 году.

Карьера 

Ги Пармелен родился во франкоговорящем кантоне Во 9 ноября 1959 года. По профессии винодел, окончил сельскохозяйственный техникум в швейцарском городе Марселен (кантон Во). Работал фермером, вступил в народную партию. Во время службы в армии получил звание капрала.

С 2000 года по 2004 он возглавлял первичную организацию ШНП в кантоне Во. В 2003 году был избран в Национальный совет страны. В 2015 году представительница ШНП, член Федерального совета Швейцарии Эвелине Видмер-Шлумпф была исключена из рядов ШНП. В декабре партия предложила на её место три кандидатуры и Пармелен был избран на этот пост.

В первый день 2016 года он стал членом Федерального совета страны, где стал отвечать за оборону и спорт. В начале 2019 года ему под управление было передано другое министерство экономики, образование и науки. В середине декабря 2019 года Пармелен был избран вице-президентом страны на следующий 2020 год. Занял пост вице-президента страны в первый день 2020 года. В конце первой декады декабря 2020 года он на следующий год был избран на пост президента страны.

Вступил в должность президента страны в первый день 2021 года. Во время его президентства происходил в июне в Женеве на вилле Ла-Гранж русско-американский саммит, Пармелен, как хозяин, имел встречу с президентами обеих держав.

Личная жизнь 
Пармелен женат и проживает с семьёй в Бюрсане и в Берне.

Примечания

Ссылки 
 https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/members-of-the-federal-council/guy-parmelin.html  профиль на сайте Федерального совета Швейцарии.

Политики XXI века
Правители XXI века
Депутаты Национального совета Швейцарии
Министры обороны Швейцарии
Министры экономики Швейцарии
Правители Европы XXI века
Президенты, вступившие в должность в 2021 году